Naomi est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Naomi (« agréable » en hébreu) et ses variantes Noémi et Noémie sont des prénoms féminins. Ces prénoms sont fêtés le 24 décembre.

Une forme masculine de ce prénom est Noam

Sainte(s) et personnage(s) biblique(s) 
Naomi ou Noémi(e) est, dans la Bible, une femme de la tribu de Juda, plus précisément la femme d'Elimélek et la belle-mère de Ruth, qui se remaria avec Boaz pour devenir l'arrière-arrière-grand-mère du roi David (Ruth 4.22) ; fêtée le 21 août ou 24 décembre. Naomi signifie en hébreu "douceur".

 Postérité (art contemporain) : Naomi figure parmi les 1 038 femmes référencées dans l'œuvre d’art contemporain The Dinner Party (1979) de Judy Chicago. Son nom y est associé à Judith.

Personnalités portant ces prénoms

Naomi 
 Naomi Beukes-Meyer, une réalisatrice, productrice, scénariste et actrice allemande et namibienne.
 Naomi Campbell, une top-modèle anglaise;
 Naomi Foner Gyllenhaal, une scénariste américaine ;
 Naomi Griffiths, une historienne canadienne ;
 Naomi Judd, une actrice, scénariste et productrice américaine ;
 Naomi Novik, l'auteure qui a écrit les livres de la Saga Téméraire ; 
 Naomi Kawase, une actrice et réalisatrice japonaise ;
 Naomi Klein, une journaliste et cinéaste canadienne ;
 Naomi Lang, une patineuse américaine ;
 Naomi Osaka, une joueuse de tennis japonaise professionnelle
 Naomi Russell, une actrice pornographique américaine ;
 Naomi Scott, une actrice et chanteuse anglaise ;
 Naomi Shemer, une auteure-compositrice israélienne ;
 Naomi Stevens, une actrice américaine ;
 Naomi Watts, une actrice britannique ;
 Naomie Harris, une actrice de Grande-Bretagne ;
 Naomi, le surnom de la catcheuse américaine Trinity McCray.

 MariNaomi, une auteure de bandes dessinées américaine.

Noam 
 Noam Kaniel, chanteur, compositeur français, né en Israël.

Arts et fiction 
 Naomi est une série télévisée dramatique de super-héros américaine développée par Ava DuVernay ;
 Naomi and Ruth est une cantate de Mario Castelnuovo-Tedesco ;
 Naomi Hunter est un personnage de jeu vidéo de la série Metal Gear Solid ;
 Naomi Nakashima est un personnage de jeu vidéo de la série Corpse Party ;
 Naomi Clark est un personnage de la série 90210 Beverly Hills : Nouvelle Génération.

Nom déposé 
 Naomi, un système d'arcade créé par la société Sega
 Naomi 2, un système d'arcade créé par la société Sega
 Naomi Awards, des prix musicaux parodiques décernés à des chanteuses

Autres 
 (6139) Naomi, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom hébraïque